Strophiona nitens — вид жуков-усачей из подсемейства усачиков. Распространён в Новой Шотландии и северных США. Длина тела взрослых насекомых 10—15 мм.

Примечания

Литература 
  

Усачики
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1771 году